Burni Uning kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Burni Uning (berg i Indonesien, lat 4,65, long 97,12), Aceh, 
 Burni Uning (berg i Indonesien, lat 4,67, long 97,42), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar